Waiting for the Moon steht für:

 Waiting for the Moon, Originaltitel von Warten auf den Mond (1987), US-amerikanischer Film von Jill Godmilow
 Waiting for the Moon (Album), Musikalbum der Tindersticks (2003)
 Waiting for the Moon (Musical), Musical von Frank Wildhorn und Jack Murphy (2005)

Siehe auch:
 Warten auf den Mond